Alejandro Arribas (1989) – calciatore spagnolo
 Claude Arribas (1951) – calciatore francese
 Elías Arribas (1954) – politico spagnolo
 Fernanda Frances Arribas (1862-1939) – pittrice spagnola
 Francisco Gutiérrez Arribas (1727-1782) – scultore spagnolo
 Gregorio Pérez-Arribas (1877-1937) – architetto spagnolo
 José Arribas (1921-1989) – calciatore francese
 José María Arribas (1956) – medico e politico spagnolo